Суокурдах-Келюе, Суокурдах-Кёлюе — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

 Суокурдах-Келюе — озеро, на р. Чериктей-Сяне, Республика Саха (Якутия), координаты 68°55’с. ш. 153°09’в. д..
 Суокурдах-Кёлюе — озеро,  на правом берегу р.Арга-Юрях, Республика Саха (Якутия), координаты 69°01’с. ш. 151°10’в. д..
 Суокурдах-Кёлюе — озеро, на правом берегу р.Нанчан, Республика Саха (Якутия), координаты 69°22’с. ш. 151°22’в. д..

Примечания

См. также 
Суокурдах-Кёлюете